Praszka – miasto w Polsce, położone w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Praszka
 Praszka – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie oleskim
 Praszka – dawna stacja kolejowa w Praszce, w województwie opolskim

Zobacz też 
 Bitwa pod Praszką, Dekanat Praszka, Motor Praszka, Praszka Wąskotorowa, Praszka Zawisna